Koenker est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Mark Koenker (né en 1947), homme politique provincial canadien
Roger Koenker (né en 1947), économètre américain

Homonymie de patronyme